Sangiorgi ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Sangiorgi (* 1978), italienische Kulturmanagerin und Kuratorin
 Filippo Sangiorgi (1831–1901), italienischer Komponist
 Giuliano Sangiorgi (* 1979), italienischer Sänger, Songwriter und Schriftsteller
 Manuela Sangiorgi (* 1972), italienische Kommunalpolitikerin